Grauhof ist der Name folgender Orte:

 Grauhof (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil von Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham, Bayern
 Grauhof (Goslar), Ortsteil von Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen